Bit steht für:
 Bit, eine Binärziffer oder ein Maß für Informationsgehalt oder Datenmenge
 Bit (Ethnie), ethnische Gruppe in Laos
 Bit (Währungseinheit), kleinere Geldeinheiten und Münzen, insbesondere in Kalifornien und auf den Westindischen Inseln
 Bit (Werkzeug), Werkzeugeinsatz
 das Bier der Bitburger Brauerei
 einen Begriff aus dem Bereich Comedy, der eine thematische Einheit in einem "Set" beschreibt

BIT steht als Abkürzung für:
 Baker Island Time, Zeitzone
 Benzisothiazolinon, Chemikalie
 Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für interdisziplinäre Technikgestaltung, Sitz in Bochum
 Betriebinformationstechnologie
 Bilateral Investment Treaties, siehe Bilaterale Investitionsabkommen
 Biodata Information Technology, ehemaliges IT-Unternehmen, siehe Biodata
 Biophysikalische Informationstherapie, siehe Bioresonanztherapie
 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation in der Schweizerischen Bundesverwaltung
 Bundesstelle für Informationstechnik im Bundesverwaltungsamt

BIT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Eifelkreis Bitburg-Prüm

B-IT steht als Abkürzung für:
 Bonn-Aachen International Center for Information Technology, gemeinsame Einrichtung der Universität Bonn, der RWTH Aachen, den Fraunhofer-Instituten in Sankt Augustin und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

B.I.T. steht für:
 B.I.T.online, deutschsprachige bibliothekarische Fachzeitschrift (Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie)
 B.I.T. Suchtberatung

Siehe auch:
 Bits (Begriffsklärung)
 Bitt
 BID (Begriffsklärung)
 Byd (Begriffsklärung)

BIT